Belaj je lahko:
 Belaj (priimek)
 Belaj, Barilović (Hrvaška)
 Belaj, Cerovlje (Hrvaška)